Achtervolging (wielrennen)
 Ploegenachtervolging (schaatsen)